Капитон Константинович Случевский (19 января 1843 — 14 марта 1906) — русский, из дворян Санкт-Петербургской губернии, инженер-генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов и русско-японской войны 1904—1905 годов, военный писатель.

Служба 
Закончил Николаевское инженерное училище (1859) и Николаевскую инженерную академию.
Командир Гренадёрского сапёрного батальона (22.06.1877 — 19.06.1883).
С 19.07.1883 года по 17.09.1889 года — командир лейб-гвардии Сапёрного батальона (Флигель-Адъютант).
Генерал-майор (1886).
C 1889 года — начальник 1-й сапёрной бригады.
Генерал-лейтенант (1896).
Командир 10-го армейского корпуса (15.09.1901-30.10.1904).
С 1904 года — в распоряжении главнокомандующего силами, действующими против Японии.
Инженер-генерал с 1905 года.
С марта 1905 — член Военного Совета и Совета Государственной Обороны.

Семья 
Жена – Случевская (Алексеева) Анастасия Прокофьевна (1848 – 1914). Имели 7 детей:  Загорская (Случевская) Ольга Капитоновна (09.01.1874г.р. г.Петроград – 1937 г.Орел, Арест, осуждена на 8 лет), Дылевская (Случевская) Лидия Капитоновна (17.09.1875г.р. – после 1970), Полянская (Случевская) Ксения Капитоновна (27.07.1877г.р. – 1954), Городкова (Случевская) Нина Капитоновна ( 07.06.1879г.р. – 1945), Случевский Капитон Капитонович (26.01.1881г.р. – 24.07.1953 Франция), Случевский Константин Капитонович (10.07.1889г.р. – младенцем), Случевская Евгения Капитоновна (? – ?), приемный сын Случевский Георгий Капитонович (1897г.р. возможно Петроград – ?)

Сочинения 
 Об обучении стрельбе в прусской армии // Военный сборник, 1876, №4
 О внутреннем порядке, соблюдаемом в германской армии // Военный сборник, 1876, №1
 Полевая мортира по отношению к военно-инженерному делу // Военный сборник, 1885, №7
 О крепостной войне // Военный сборник, 1889, №6
 Об основных положениях долговременной фортификации // Военный сборник, 1887, №2-4

Примечания

Ссылки 
 Случевский Капитон Константинович на сайте «Русская императорская армия»
 Случевский Капитон Константинович на сайте «Офицеры РИА»

Литература 
 Краснов П. Н. Год войны. 14 месяцев на войне: Очерки русско-японской войны с февр. 1904 по апр. 1905 г. — , 1905—1911.
 Теттау Э. Восемнадцать месяцев в Маньчжурии с русскими войсками / Пер. с нем. и предисл. М. Грулёва. — : Березовский, 1907—1908.
 Апушкин В. А. Русско-японская война 1904—1905 г. — : Типография Русского Товарищества, 1910.
 Затворницкий Н.М. Память о членах Военного совета / 100-летие Военного министерства, СПб., 1907
 Список генералам по старшинству, 1.09.1886
 Список генералам по старшинству, 1.09.1905

Инженер-генералы (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Члены Военного совета Российской империи
Кавалеры ордена Святого Александра Невского с мечами